Титулу из претходне године бранио је Енди Родик, кога је у финалном мечу у два сета победио Робин Седерлинг.

Носиоци 

 Робин Седерлинг (шампион)
 Енди Родик  (финале)
 Фернандо Вердаско (прво коло)
 Марди Фиш ''(друго коло)

 
<li>  Маркос Багдатис (четвртфинале)
<li>  Фелисијано Лопез (друго коло)
<li>  Флоријан Мајер (четвртфинале)
<li>  Денис Истомин (друго коло)

Квалификације

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
Главни жреб 

Међународно првенство Бризбејна
Тенис 2011.